Alozaina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alozaina (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Alozaina (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar